Pärri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pärri (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Pärri (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar